Manneskraft steht für:

 veraltend sexuelle Potenz, die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes bzw. dessen Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr
 veraltend die männliche Zeugungsfähigkeit
 dichterisch die Leistungs- oder Schaffenskraft des Mannes im Allgemeinen